De overval (film), een Nederlandse film uit 1962
De Overval (buurtschap), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Steenbergen
De Overval, een werk van Esaias van de Velde